Floyd County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Floyd County (Georgie) – okres státu Georgie
 Floyd County (Indiana) – okres státu Indiana
 Floyd County (Iowa) – okres státu Iowa
 Floyd County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Floyd County (Texas) – okres státu Texas
 Floyd County (Virginie) – okres státu Virginie